-{openSUSE}-, раније познат као -{SUSE Linux}- и -{SuSE Linux Professional}-, је дистрибуција ГНУ/Линукса, развијена од стране -{openSUSE Project}- заједнице и спонзорисана од стране предузећа -{Novell}-. Након куповине дистрибуције -{SuSE Linux}- у јануару 2004, -{Novell}- је одлучио да -{SUSE Linux Profesional}- постане пројекат отвореног кода, укључујући заједницу у процес развијања.

Прва верзија ове дистрибуције појавила се у марту 1994, што је чини једном од најстаријих дистрибуција.

Верзије

Извори

Спољашње везе 

 
 

SUSE Linux
Linux дистрибуције засноване на RPM управљању пакета
KDE